Kosović ist der Familienname folgender Personen:

 Birgithe Kosović (* 1972), dänische Schriftstellerin
 Nebojša Kosović (* 1995), montenegrinischer Fußballspieler